Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier I, se dispute du 10 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Hingis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Corina Morariu.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer Lindsay Davenport. En finale, elle dispose en trois sets de Martina Hingis, enregistrant là son deuxième succès dans cette compétition, après celui de 1997. Hingis prendra sa revanche quinze jours plus tard à Miami.

La tenante du titre, Serena Williams, est éliminée en quarts par la Française Mary Pierce.

Associée à Corina Morariu, Lindsay Davenport remporte également le double dames.

Résultats en simple

Parcours 
48 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2000)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
Indian Wells
Sport en Californie en 2000
Tennis aux États-Unis en 2000
Sport en mars 2000